Let’s Dance — пятнадцатый студийный альбом Дэвида Боуи, выпущенный в 1983 году.

Об альбоме 
Let’s Dance записан в стиле пост-диско при поддержке продюсера Найла Роджерса, гитариста группы Chic. Альбом стал блокбастером и был продан многомиллионными тиражами. Первые три песни альбома — «Modern Love», «China Girl» и «Let’s Dance», стали мегахитами и классикой Боуи 80-х. «China Girl» — новое прочтение песни, которую Боуи написал в соавторстве с Игги Попом для альбома Игги The Idiot. Также альбом Let’s Dance примечателен тем, что в его записи принимал участие техасский блюзовый гитарист-виртуоз Стиви Рэй Вон. Также вышло ограниченное издание альбома, специально оформленный Picture Disc — на одной стороне пластинки была обложка альбома и список композиций, а на другой стороне было написано: «Serious Moonlight Tour '83» вдоль фотографии концерта.

Список композиций 
Все песни написаны Дэвидом Боуи, за исключением отмеченных.

 «Modern Love» — 4:46
 «China Girl» (Дэвид Боуи, Игги Поп) — 5:32
 «Let’s Dance» — 7:38
 «Without You» — 3:08
 «Ricochet» — 5:14
 «Criminal World» (Питер Гудвин, Данкан Браун, Шон Лионс) — 4:25
 «Cat People (Putting Out Fire)» (Дэвид Боуи, Джорджо Мородер) — 5:09
 «Shake It» — 3:49

Издание на компакт-диске 
В 1995 году лейбл Virgin Records переиздал альбом на компакт-диске с композицией «Under Pressure», в качестве бонус-трека. EMI сделал второе переиздание в 1999 году (включающее 24-битный цифровой ремастеринг звука, но без бонус-треков).

Канадская версия переиздания включает в себя трек с данными (), загрузив компакт-диск в Windows PC, пользователю предоставляется содействующие услуги доступа в Интернет и другие поощрения на сайте davidbowie.com. Это демонстрирует одну из самых ранних попыток известного артиста объединить интернет и методы продвижения и распространения материала.

Ещё было переиздание в 2003 году, когда EMI выпустил альбом в формате гибридное стерео SACD/PCM CD.

Участники записи

Музыканты 
 Дэвид Боуи: вокал, саксофон, гитара, клавишные
 Кармин Рохас: бас
 Омар Хаким, Тони Томпсон: ударные
 Найл Роджерс: гитара
 Стиви Рэй Вон: соло-гитара
 Роберт Сабино: клавишные
 Mac Gollehon: труба
 Роберт Аарон, Стэн Харрисон: тенор саксофон, флейта
 Стив Элсон: баритон саксофон, флейта
 Сэмми Фиджаро: перкуссия
 Фрэнк Симмс, George Simms, David Spinner: бэк-вокал
 Дэвид Боуи, Кармин Рохас: духовые аранжировки
 Бернард Эдвардс: бас на «Without You»

Продюсеры 
 Дэвид Боуи: продюсер, микширование
 Найл Роджерс: продюсер, сведение
 Боб Клирмаунтайн: аудиоинженер
 Боб Людвиг: мастеринг

Хит-парады 
Альбом

Сингл

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Blender
 Рецензия Rolling Stone
 Рецензия Роберта Кристгау 

Альбомы Дэвида Боуи
Альбомы EMI Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи
Альбомы, спродюсированные Найлом Роджерсом
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы на английском языке
Альбомы дэнс-рока